Veikko Suominen, né le  à Rauma en Finlande et mort le  à Tampere, était un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier. L'Ilves a retiré sont numéro 24.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1965-1966 || Hokki Kajaani || Suomi-sarja
|| 14 || 23 || 1 || 24 || 6 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || Upon Pallo || Suomi-sarja
|| 14 || 16 || 4 || 20 || 4 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || Upon Pallo || SM-sarja
|| 20 || 13 || 5 || 18 || 8 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || Upon Pallo || SM-sarja
|| 22 || 4 || 2 || 6 || 10 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || Kiekko-67 Turku || Suomi-sarja
|| 14 || 20 || 7 || 27 || 6 || 5 || 5 || 3 || 8 || 16
|-
| 1970-1971 || Kiekko-67 Turku|| SM-sarja
|| 21 || 14 || 8 || 22 || 16 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Ilves || SM-sarja
|| 32 || 16 || 9 || 25 || 24 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Ilves || SM-sarja
|| 36 || 18 || 12 || 30 || 14 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Ilves || SM-sarja
|| 36 || 22 || 15 || 37 || 8 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Ilves || SM-sarja
|| 35 || 25 || 7 || 32 || 10 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Ilves || SM-liiga
|| 36 || 17 || 12 || 29 || 32 || || || || ||
|-
| 1976-1977 || Ilves || SM-liiga
|| 36 || 32 || 14 || 46 || 10 || || || || ||
|-
| 1977-1978 || Ilves || SM-liiga
|| 36 || 25 || 17 || 42 || 12 || 7 || 2 || 1 || 3 || 2 
|-
| 1978-1979 || Ilves || SM-liiga
|| 21 || 10 || 5 || 15 || 6 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en mai 1948
Naissance à Rauma (Finlande)
Décès en décembre 1978
Décès à 30 ans
Décès à Tampere
Sportif suicidé
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur de l'Ilves Tampere
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Kiekko-67 Turku
Suicide en Finlande